Dirty Work може значити:

У музиці 

 Dirty Work — альбом гурту «The Rolling Stones».
 Dirty Work — альбом гурту «All Time Low».
 Dirty Work — альбом американського поп-співака Остіна Махона.
 «Dirty Work» — пісня американського поп-співака Остіна Махона.
 «Dirty Work» — пісня американського рок-гурту Steely Dan.